El término Beriózovi  puede referirse a:

Localidades 
Beriózovi (Arcángel), localidad del óblast de Arcángel de Rusia.
Beriózovi (Svirka, Irkutsk), localidad de la entidad municipal de Svirka del óblast de Irkutsk de Rusia.
Beriózovi (Irkutsk), localidad del raión de Irkutsk del óblast de Irkutsk de Rusia.
Beriózovi (Jabárovsk), localidad del krai de Jabárovsk de Rusia.
Beriózovi (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar de Rusia.
Beriózovi (Áchinsk, Krasnoyarsk), localidad del raión de Áchinsk del krai de Krasnoyarsk de Rusia.
Beriózovi (Novosiólovo, Krasnoyarsk), localidad del raión de Novosiólovo del krai de Krasnoyarsk de Rusia.
Beriózovi (Kursk), localidad del óblast de Kursk de Rusia.
Beriózovi (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo de Rusia.
Beriózovi (Rostov), localidad del óblast de Rostov de Rusia.
Beriózovi (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov de Rusia.
Beriózovi (Sverdlovsk), localidad del óblast de Sverdlovsk de Rusia.
Beriózovi (Udmurtia), localidad de la república de Udmurtia de Rusia.
Beriózovi (Nejáyevskaya, Volgogrado), localidad del raión de Nejáyevskaya del óblast de Volgogrado de Rusia.
Beriózovi (Stáraya Poltavka, Volgogrado), localidad del raión de Stáraya Poltavka del óblast de Volgogrado de Rusia.
Beriózovi (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh de Rusia.

Islas 

Isla Beriózovi (mar Blanco), en el mar Blanco.
Isla Beriózovi (lago Ímandra), en el lago Ímandra.
Isla Beriózovi (lago Umbozero), en el lago Umbozero.